Peter Petersen er navnet på flere personer:

 Peter Petersen (gartner) (1754-1826) – dansk slotsgartner og havearkitekt
 Peter Petersen (maler) (1794-1858) – dansk maler
 Peter Petersen (billedhugger) (1810-1892) – dansk medaljør og billedhugger
 Peter Petersen (grosserer) (1859-1932) – dansk grosserer og fabrikant
 Peter Petersen (direktør) (1919-1981) – dansk direktør
 Peter Petersen (politiker) – dansk konservativ politiker
Desuden:
 Peter Nielsen Petersen (1846-1916) – dansk sognepræst
 Peter Petersen-Røj (1875-1959) – dansk domæneforpagter (ved dåben: Peter Petersen)
 P. Carl Petersen (1863-1945) – dansk grosserer (fulde navn: Peter Carl Ludvig Petersen)

Se også:
 Peder/Peter Pedersen